Sezon NHL 1993/1994 – 77 sezon gry National Hockey League. Był to pierwszy sezon z podziałem na dywizje Atlantic, Northeast, Central i Pacific.

Wyniki

Bibliografia 

hockey reference (ang.)

Sezony NHL
1993 w hokeju na lodzie
1994 w hokeju na lodzie